Epagny (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Epagny (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Epagny (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy